Six Flags Astroworld
 Astroworld (album)